Тависуплебис моедани ( — Площадь Свободы; ) — станция Тбилисского метро на Ахметели-Варкетилской линии, между станциями «Руставели» и «Авлабари».

Колонная станция глубокого заложения.

Наряду с Руставели – одна из двух станций Ахметели-Варкетилской линии, находящаяся на правом берегу реки Кура.

История 
Открыта 6 ноября 1967 года, к 50-летию Октябрьской революции, в составе второго участка «Ленинис моедани — 300 Арагвели». Первоначальное название — «Ленинис моедани» (, «Площадь Ленина». Название станции было дано по центральной площади города, рядом с которой находится вестибюль станции.

В 2007 году реконструирована, украшена символом «революции роз».

Фотографии

Ссылки 
Metro station «Freedom Square»
Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1967 году